

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensor del título. 

El estadounidense Ryan Harrison ganó el título tras derrotar al chipriota Marcos Baghdatis en la final por 7–6(10–8), 6–4.

Cabezas de serie 

  Blaž Rola (Segunda ronda)
  Marcos Baghdatis  (Finalista)
  Andrey Kuznetsov (Cuartos de final)
  Paul-Henri Mathieu (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Aleksandr Nedovyesov ''(Cuartos de final)
  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
  Michael Russell ''(baja)
  Márton Fucsovics (Cuartos de final)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Happy Valley 2015